! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 34001–34100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 34101–34200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 34201–34300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 34301–34400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 34401–34500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 34501–34600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 34601–34700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 34701–34800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 34801–34900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 34901–35000 [ editare]

Lista planetelor minore (034001-035000)